Микаэ́ль Ки́нгсбери (; род. ) — канадский фристайлист, специализирующийся в могуле. Олимпийский чемпион 2018 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2014 и 2022 годов, 8-кратный чемпион мира (абсолютный рекорд среди мужчин и женщин), 9-кратный обладатель Кубка мира по фристайлу в общем зачёте и 10-кратный в зачёте могула (рекорд среди мужчин во всех дисциплинах). Рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира по фристайлу во всех дисциплинах, рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира по фристайлу среди мужчин и женщин (13). Многими экспертами рассматривается как сильнейший могулист в истории фристайла.

Всего за карьеру (по состоянию на 28 января 2023 года) 130 раз выходил на старт этапов Кубка мира и 110 раз попадал в тройку лучших (85 %), одержав 77 побед (59 % от всех стартов).

Спортивная карьера 

Дебютировал в соревнованиях кубка мира 8 января 2010 года в возрасте 17 лет на этапе в домашнем Калгари, где занял скромное 36-е место. Меньше чем через год, в декабре, канадец впервые добрался до кубкового подиума, став вторым на этапе в Куусамо. А ещё спустя 10 дней, в китайском Бейда Лэйк Кингсбери одержал свою первую победу в могуле.

В том же сезоне дебютировал на чемпионате мира, который проходив в Дир-Вэлли. В состязаниях по могулу канадац завоевал бронзу, уступив французу Гильбо Кола и своему соотечественнику, олимпийскому чемпиону Александру Билодо. В параллельном могуле Кингсбери вновь оказался за спиной Билодо, но на этот раз на второй позиции. Общий зачёт сезона канадец закончил четвёртым, а в могульном зачете стал третьим.

В сезоне 2011/12 Кингсбери одержал 8 побед в могуле и параллельном могуле (из них 6 подряд, повторив рекорд мировых кубков) и выиграл как зачет могула, так и генеральную классификацию, став обладателем Кубка мира в 19-летнем возрасте.

В схожем ключе канадец выступал в сезоне 2012/13. Он вновь выиграл шесть стартов, общий и малый зачеты Кубка мира. А с чемпионата мира в Норвегии Кингсбери опять вернулся с двумя медалями: в параллельном могуле он вновь стал вторым (вновь уступив Билодо), а в обычном могуле он завоевал золото, впервые став чемпионом мира.

В феврале 2019 года на чемпионате мира в Парк-Сити впервые в карьере выиграл могул и параллельный могул. Всего за пять чемпионатов мира Кингсбери выиграл 9 медалей в 10 дисциплинах, оставшись без награды только в параллельном могуле на чемпионате мира 2017 года.

Перед началом сезона 2020/21 во время тренировки в финской Руке получил травму спины, из-за которой вынужден пропустить 4-6 недель. 4 и 5 февраля 2021 года, вернувшись после травмы, выиграл могул и параллельный могул на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли. Месяц спустя в Алма-Ате Микаэль стал пятикратным чемпионом мира, выиграв соревнования в могуле. На следующий день выиграл золото и в параллельном могуле, на втором чемпионате мира подряд сделав «золотой дубль».

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Микаэль в первый день соревнований, 5 февраля, завоевал серебряную медаль в могуле, неожиданно уступив шведу Вальтеру Вальбергу.

После Олимпийских игр выиграл три из трёх оставшихся этапа Кубка мира 2021/22.

Чемпионат мира 2023 года в Бакуриани стал третьим подряд, на котором Кингсбери выиграл обе могульные дисциплины. Микаэль довёл общее количество своих титулов чемпиона мира до 8.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Зимние Олимпийские игры

Чемпионаты мира 
13 медалей (8 золотых, 3 серебряные, 2 бронзовые)

Кубок мира

Общий зачёт и зачёт могула

Победы на этапах Кубка мира (78)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Freestyle Skiing Canada

Фристайлисты Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по фристайлу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по фристайлу